Крячко — украинская фамилия. Известные носители:
 Крячко, Борис Юлианович (1930—1998) — русский и эстонский писатель.
 Крячко, Валентин Николаевич (род. 1958) — советский, украинский футболист и тренер.
 Крячко, Михаил Валерьевич (род. 1980) — украинский предприниматель, политик. Народный депутат Украины IX созыва.
 Крячко, Михаил Иванович (1926—1995) — советский передовик сельского хозяйства. Герой Социалистического Труда (1966).
 Крячко, Степан Петрович (1916—1994) — советский передовик сельского хозяйства. Герой Социалистического Труда (1958).

См. также 
 Крячково